Коапанго има више значења:

 Коапанго (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коапанго (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коапанго (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику